Maubec est un terme occitan qui peut désigner :

Toponyme 
 Maubec, commune française de l'Isère ;
 Maubec, commune française de Tarn-et-Garonne ;
 Maubec, commune française de Vaucluse ;
 L'ancienne abbaye cistercienne de Maubec, sur la commune de Montélimar.

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme